Sobór lyoński I –  XIII sobór powszechny Kościoła katolickiego w roku 1245.
 Sobór lyoński II –  XIV sobór powszechny Kościoła katolickiego w roku 1274.